Ermesto Prinoth, italijanski dirkač Formule 1, * 15. april 1923, Ortisei, Italija, † 26. november 1981, Innsbruck, Avstrija.

Ermesto Prinoth je pokojni italijanski dirkač Formule 1. V svoji karieri je nastopil le na domači dirki za Veliko nagrado Italije v sezoni 1962, kjer se mu z dirkalnikom Lotus 18 manjšega moštva Scuderia Jolly Club ni uspelo kvalificirati na dirko. Umrl je leta 1981.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

Prvenstvene dirke

Neprvenstvene dirke 

Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali